Der Lohbach ist ein linker Zufluss der Wupper in der nordrhein-westfälischen Großstadt Wuppertal und der Stadt Radevormwald im Unterlauf.

Lage und Topografie 
Der Lohbach entspringt auf 298 Meter ü. NN bei dem Wuppertaler Weiler Walbrecken, bekommt Zulauf von einem Siefen und fließt durch die Hochflächen in nördliche Richtung. In Höhe Kotthausen wendet er sich nach Nordosten, erhält drei weitere Zuläufe und fließt in einem tiefen Kerbtal der Wupper zu. Im Unterlauf bildet er die Stadtgrenze zu Radevormwald. Er mündet nach ca. 1,8 Kilometern auf 201 Meter ü. NN zwischen dem Wuppertaler Weiler Nöllenberg und dem Radevormwalder Ortsteil Oedeschlenke in die Wupper.

Einzelnachweise 

1Lohbach
Fluss in Europa
Fluss in Nordrhein-Westfalen
Fließgewässer in Wuppertal
Gewässer in Radevormwald